Denumirea de Karavelovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Karavelovo, un sat în comuna Ruen, regiunea Burgas;
 Karavelovo, un sat în comuna Tundja, regiunea Iambol;
 Karavelovo, un sat în comuna Karlovo, regiunea Plovdiv;
 Karavelovo, un sat în comuna Nikola Kozlevo, regiunea Șumen.